Бушаж може да се односи на:

 Бушаж (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Бушаж (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант